Board of Governors sind im englischen Sprachraum in der Regel Gremien oder Einrichtungen zur Überwachung von Organisationen. 
So gibt es zum Beispiel 

 das BBC Board of Governors, welches die britische Rundfunkanstalt BBC kontrolliert.
 das Broadcasting Board of Governors, welches die internationalen Rundfunkprogramme der US-Regierung kontrolliert.
 das Board of Governors of the Federal Reserve System, als Vorstand des Federal Reserve System der USA
 das Board of Governors der Academy of Motion Picture Arts and Sciences
 das Board of Governors der Internationalen Atomenergieorganisation
 das Board of Governors der National Hockey League